Kapitan Marvel (obecnie Shazam) – fikcyjna postać (superbohater), niegdyś należący do wydawnictwa Fawcett Comics, a obecnie do DC Comics
 Kapitan Marvel – szereg fikcyjnych postaci (superbohaterów) należących do wydawnictwa Marvel Comics
 Kapitan Marvel (film)
 Captain Marvel